Irina Pávlovna Románova, princesa Paléi, (21 de diciembre de 1903 - 15 de noviembre de 1990). Hija del gran duque Pablo Románov y de su segunda esposa, Olga Valeriánovna von Pistohlkors, conocida como la Princesa Paléi.

Primeros años 
Irina nació en París porque sus padres habían sido exiliados por casarse sin el permiso del zar Nicolás II de Rusia. El matrimonio de sus padres era considerado morganático, lo que significa que su padre no se había casado con una mujer de igual rango y sus hijos tomaron el rango de su madre en lugar de su padre. Posteriormente a la madre de Irene se le concedió el título de Su Alteza Serenísima la Princesa Paléi. A la familia se le permitió regresar a Rusia durante la Primera Guerra Mundial.

Revolución rusa 
 Después de la Revolución rusa de 1917, el gran duque Pablo, que estaba demasiado enfermo para registrarse con el resto de la familia Románov, estaba bajo observación por el nuevo gobierno. Posteriormente Irina recordó cómo su padre caminó con ella y su hermana menor en el jardín y habló de lo que su matrimonio había significado para él:

... Nos habló largo y tendido sobre todo lo que le debía a nuestra madre, todo lo que ella había traído a él que nunca había conocido en su vida anterior, y sobre todo lo que había sido para él. Habló mientras caminaba, y esto le permitió superar su reserva y su intensa timidez. ¿Habría sentido entonces que él no tenía mucho tiempo de vida?. Estoy tentada a creer y pensar que él nos estaba pidiendo que cuidáramos de nuestra madre cuando él ya no pudiera estar con ella.

Durante la revolución rusa el Gran Duque Pablo, su padre, fue detenido y llevado a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, al igual que su hermano Vladímir Paléi, que fue llevado a otra prisión. Su madre Olga, que se vio obligada a instalarse en casa de amigos, intentó por todos los medios salvar a su esposo y a su hijo de la prisión. Vladímir fue ejecutado con otros miembros de la familia imperial en julio de 1918 cerca de Alapáyevsk y el gran duque Pablo fue asesinado cerca de la fortaleza en 1919. La Princesa Paléi y sus hijas fueron molestadas (una de las hijas pudo ser violada por los bolcheviques), aunque finalmente pudieron huir del país.

Matrimonios e hijos 
El 21 de mayo de 1923 en París, contrajo matrimonio con su primo, el príncipe Fiódor Aleksándrovich (1898-1968) (hijo de la Gran Duquesa Xenia Aleksándrovna, hermana de Nicolás II, y de Alejandro Mijáilovich Románov). 
De esta unión nació el 4 de mayo de 1924, el Príncipe Miguel Fiódorovich Románov. 

Irene comenzó un romance con el conde Huberto Conquéré de Montbrison (15 de agosto de 1892 - 14 de abril de 1981) durante su matrimonio con Fiódor, y dio a luz una hija de Huberto, el 7 de mayo de 1934 llamada Irene Románova, mientras todavía estaba casada con Fiódor. Ella y Fiódor se divorciaron el 22 de julio de 1936. Irene se casó con Huberto el 11 de abril de 1950 en París. 

Irene murió en París el 15 de noviembre de 1990. Su hijo e hija tienen descendientes.

Referencias 

 Nicolas II de Russie de Henri Troyat

Irene Pavlovna
Nobles de Rusia del siglo XX
Nacidos en París
Fallecidos en París
Rusas del siglo XX